De 15 kilometer vrije stijl voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 16 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Dario Cologna, destijds werd de 15 kilometer afgewerkt in de klassieke stijl. Cologna wist opnieuw, na 2010 en 2014, de 15 kilometer te winnen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen 15 km vrije stijl